Hedwig Elisabeth Amalia von Pfalz-Neuburg (* 18. Juli 1673 in Düsseldorf; † 11. August 1722 in Ohlau) war eine Prinzessin und Pfalzgräfin von Neuburg und durch Heirat Kronprinzessin von Polen.

Leben 
Hedwig Elisabeth war eine Tochter des Kurfürsten Philipp Wilhelm von der Pfalz (1615–1690) aus dessen zweiter Ehe mit Elisabeth Amalie (1635–1709), Tochter des Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt.

Hedwig Elisabeth heiratete am 25. Februar 1691 in Warschau den polnischen Kronprinzen Jakob Louis Heinrich Sobieski (1667–1737), den Sohn des Königs Johann III. Zur Aussteuer der Braut hatten die neuburgischen Stände beigetragen. Hedwig Elisabeths älteste Schwester Eleonore Magdalene war seit 1676 die Gemahlin des römisch-deutschen Kaisers Leopold I. Dieser verpfändete seiner Schwägerin und ihrem Mann 1691 das Amt Ohlau für 400.000 Gulden. Das Paar residierte in dem dortigen Schloss und ihr Wirken führte zu einem erheblichen Aufschwung Ohlaus. Hedwig Elisabeth ließ in der Stadt Pilica ein Schloss errichten.

Hedwig Elisabeth starb 49-jährig in Ohlau und ist vermutlich im Breslauer Dom bestattet worden.

Nachkommen 
Aus ihrer Ehe hatte Hedwig Elisabeth folgende Kinder:
 Maria Leopoldina (1693–1695)
 Maria Casimira (1695–1723), Nonne
 Maria Karolina (1697–1740)
⚭ 1. 1723 Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne (1702–1723), Prince de Turenne (1702–1723)
⚭ 2. 1724 Charles Godefroi de La Tour d’Auvergne, Duc de Bouillon (1706–1771)
 Maria Clementina (1702–1735),
⚭ 1719 Prinz James Francis Edward Stuart
 Maria Magdalena (1704–1704)

Vorfahren

Literatur 
 Karl Adam Müller: Vaterländische bilder: oder Geschichte und beschreibung sämmtlicher burgen und ritterschlösser Schlesiens beider antheile und der grafschaft Glatz, C. Flemming, 1844, S. 294

Weblinks 
 http://www.pfalzneuburg.de/wp-content/uploads/2010/03/HedwigElisabeth.pdf

Einzelnachweise 

⚭Hedwig Elisabeth Amalia
Polnischer Adliger
Prinz (Kurpfalz)
Wittelsbacher (Jüngere Linie Pfalz-Neuburg)
Geboren 1673
Gestorben 1722
Frau